Rose von Jericho steht für:

 echte Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica), die im Orient heimisch ist
 unechte Rose von Jericho (Selaginella lepidophylla), die aus Mittelamerika stammt
 Die Rose von Jericho (Bergengruen), eine Gedichtsammlung von Werner Bergengruen aus dem Jahr 1936 

Siehe auch:
 Pallenis hierichuntica, ein Korbblütler, der mit der echten Rose von Jericho verwechselt wird